Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 223-as, továbbá 223M jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 223-as busz (Budapest, 1948)megszűnt
 223M busz (Budapest, 2019–2023)megszűnt